Ludgershall – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Ludgershall – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)